Krombach (Eichsfeld), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Krombach (Neder-Franken), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Krombach (Kreuztal), een wijk van de Duitse stad Kreuztal in Noordrijn-Westfalen
Krombach (Tsjechisch = Krompach), een klein dorpje aan de Duitse grens in de "provincie" Liberec (Tsjechisch = Libercky Kraj)